Joaquim Pinheiro da Silva  (Ilha Terceira, Açores, Portugal —  Ilha Terceira, Açores, Portugal) foi um militar e político português foi empregado da Junta Real da Fazenda, em Angra do Heroísmo antes dos acontecimentos políticos de 1828.

Aderindo ao movimento constitucional acompanhou a expedirão liberal em 1832 ao Porto. Serviu nos corpos nacionais de Lisboa.

Foi capitão, comendador da Ordem de Cristo e oficial maior reformado da secretaria da fazenda.

 Memória da Visita Régia à Ilha Terceira, escrito por Alfredo Luís Campos. Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Naturais dos Açores
Militares dos Açores
Políticos dos Açores do tempo da monarquia